De gemeente Nederweert heeft 74 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Nederweert.

Nederweert
De plaats Nederweert kent 73 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Nederweert-Eind
De plaats Nederweert-Eind kent 1 gemeentelijk monument:
 
 

|}

Nederweert
Nederweert
Nederweert